Первый свет:
 Первый свет в наблюдательной астрономии — первое использование телескопа (или, в общем, какого-либо инструмента) для создания астрономического изображения после того, как он был построен.
 Первый свет в космологии — излучение первых звёзд, появившихся во Вселенной после Большого взрыва.
 «Первый свет» — биографический фильм 2010 года режиссёра Мэттью Уайтмана.